PYGM () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 842 амінокислот, а молекулярна маса — 97 092.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як вуглеводний обмін, метаболізм глікогену, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, піридоксаль-фосфатом.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Глікозилтрансферази